Zaporozjski avtomobilny zavod - een Oekraïense autofabrikant.
Zucker, Abrahams en Zucker - een trio Amerikaanse filmmakers.
Isabelle Geffroy - een Franse zangeres bekend onder de naam ZAZ.
 Zaz (album) - album van bovenstaande zangeres